Lingjiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lingjiang (socken i Kina, Zhejiang), 
 Lingjiang (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar